La ligne 460B est une ancienne ligne de tramway de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Fexhe-le-Haut-Clocher à Horion-Hozémont entre  et .

Histoire 

La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre Fexhe-le-Haut-Clocher et Horion-Hozémont où elle donne correspondance à la ligne 460A Horion-Hozémont - Mons-lez-Liège mise en service le même jour (nouvelle section, capital 122). L'exploitation est assurée par la société anonyme du Chemin de fer d'Ans - Oreye (CFAO).

Au , l'exploitation est alors reprise directement par la SNCV. 

La ligne est supprimée le , ses voies restent cependant utilisées pour le trafic fret jusqu'à la fermeture à tout trafic le  ou  de la section gare de Fexhe-le-Haut-Clocher - Horion-Hozémont bifurcation avec la ligne 460A (capital 122).

Exploitation

Horaires 

Tableaux horaires :
 Été  : 460, numéro partagé entre les lignes 460A Hannut - Verlaine, 460B Fexhe-le-Haut-Clocher - Horion-Hozémont, 460C Ampsin - Verlaine et à partir de  59 Jemeppe-sur-Meuse - Mons-lez-Liège.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Liège

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège